John Adams, secondo Presidente degli Stati Uniti d'America 
 John Adams, compositore statunitense
 John Adams, miniserie televisiva del 2008
 John Adams, unico ammutinato del Bounty sopravvissuto
 John Frank Adams, matematico inglese